Parliament Hill (Ottawa) - in een heuvel in Ottawa, Canada
 Parliament Hill (Quebec) - een heuvel in de stad Quebec, Canada
 Parliament Hill (Londen) - een heuvel in noord-Londen, Verenigd Koninkrijk
 Parliament Hill Fields - een park in Londen
 Parliament Hill Lido - openlucht zwembad in London

 Parliament Hill (Smith & Burrows) - single van Smith & Burrows